Parti communiste japonais peut désigner :
 Parti communiste japonais, fondé en 1922 ;
 Parti communiste japonais (Faction de gauche), fondé en 1969 ;
 Parti communiste japonais (marxiste-léniniste), actif de 1974 à 1999 ;
 Parti communiste anarchiste japonais, actif de 1934 à 1935.

Voir aussi